Guillac, commune française de la Gironde
 Guillac, commune française du Morbihan

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France